Ипотешти има више значења:

 Ипотешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Ипотешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Ипотешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Ипотешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији